Osoby o tym nazwisku:
 Łamis Briedis – radziecki animator oraz reżyser filmów animowanych
 Mairis Briedis – łotewski bokser
 Pēteris Briedis – łotewski komunista